Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 15 и 16 февраля в Турине (Италия) на искусственном льду катка Палавела.

Медалисты

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006

Ссылки 
 Результаты на сайте В.Соловьёва
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com
 Результаты на сайте Sports-reference.com 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006